Рауль Бланко — уругвайський тренер.
 Рауль Бланко — австралійський футболіст та тренер аргентинського походження.